Дмитрий Борисович Ульянов: Ульянов, Дмитрий Борисович (род. 1972) — российский актёр.
 Ульянов, Дмитрий Борисович (род. 1977) — российский оперный певец.